Зоран Максимовић могу бити:

 Зоран Максимовић (геолог), 
 Зоран Максимовић (театролог),